Тули Лодж  — частный аэропорт, расположенный в Тули Лодж, Ботсвана.

См. также 
 Список аэропортов в Ботсване

Примечания

Ссылки 
 
 

Транспорт в Ботсване
Аэропорты Ботсваны